Odda est une ville de Norvège.
  (fl. 878) est un ealdorman anglais.
 Odda de Deerhurst (mort en 1056) est un comte anglais.